Kulcsár Ferenc (1924–1967) labdarúgó (Haladás)
 Kulcsár Ferenc (1948–2012) labdarúgó (Haladás)
 Kulcsár Ferenc (1949–2018) költő, író, esszéíró, publicista, műfordító, szerkesztő